Bangu Atlético Clube, società calcistica brasiliana di Rio de Janeiro.
 Bangu, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Luzayadio Andy Bangu, centrocampista congolese della Reggina.